Dmitrij Borisovič Golicyn – generale russo
 Dmitrij Michajlovič Golicyn (1665-1737) – statista russo
 Dmitrij Michajlovič Golicyn (1721-1793) – diplomatico e militare russo
 Dmitrij Vladimirovič Golicyn – generale russo